

Personen met de achternaam Jongsma 
 Anton Jongsma (1983), Curaçaos voetballer
 Baukje Jongsma (1926), Nederlands atlete
 Lex Jongsma (1938), Nederlands contrabassist
 Wik Jongsma  (1943-2008), Nederlands acteur en regisseur